El término Ebony puede hacer referencia a 

Ebony, lugar designado por el censo en Virginia, Estados Unidos. 
 Ebony (Kent), aldea en Kent, Reino Unido. 
Ebony (revista), revista dirigida al público afroamericano.
 Ebony and Ivory, canción pop.